Pastorale è un termine che indica ciò che concerne un pastore o la pastorizia.

Anatomia
 Pastorale – regione dell'arto di cavallo corrispondente alla falange prossimale (prima falange)

Arte
 Pastorale – ambientazione campestre, spesso idealizzata e idilliaca, nella pittura, nella letteratura o nella musica
 Pastorale – nome con cui viene chiamata la Sesta sinfonia di Ludwig van Beethoven
 Pastorale - titolo attribuito alla Sonata per pianoforte n. 15 di Ludwig van Beethoven
 Pastorale – composizione musicale di Johann Sebastian Bach (BWV 590)
 Pastorale (Pastorali) – film diretto da Heinz Hanus del 1921
 Pastorale (Pastorali) – film diretto da Otar Ioseliani del 1975
 Pastorale – dipinto di Paul Cézanne
 Pastorale – romanza per voce e pianoforte di Stravinskij

Religione 
 Pastorale – bastone usato del vescovo nella liturgia

Altro 
 Pastorale (Pastoral) – opera letteraria di Francesc Eiximenis
 Pastorale – singolo dei Rondò Veneziano del 1993
 Pastorale – figura araldica